Montiel – gmina w Hiszpanii

Osoby o tym nazwisku:
 Fernando Montiel – meksykański bokser
 José Montiel – paragwajski piłkarz
 Juan Montiel – urugwajski bokser
 Sara Montiel – hiszpańska piosenkarka i aktorka